David Berkowitz – brydżysta;
 David Berkowitz – seryjny morderca.